The Snob – film del 1921 diretto da Sam Wood
 L'arrivista (The Snob) – film del 1924 diretto da Monta Bell

Pagine correlate 
 Snob (disambigua)